R14 steht für:
 eine Babyzelle, siehe Baby (Batterie)
 den Kompaktklassewagen Renault 14
 eine sowjetische Mittelstreckenrakete, siehe R-14
 das Kältemittel Tetrafluormethan (R 14)
 eine Regionalstraße in Gabun, siehe R14 (Gabun)

Abkürzung